est un architecte italien.
 Guglielmo Burelli est un joueur de football italien.

Voir aussi 
 Le KS Burreli est un club de football albanais.